Бубнов, Сергей:
 Бубнов, Сергей Васильевич (1903—1970) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1959).
 Бубнов, Сергей Викторович (род. 1989) — белорусский футболист.
 Бубнов, Сергей Николаевич (1888—1957) — выходец из России, немецкий геолог, член Германской АН в Берлине; разработал классификацию структурных элементов земной коры и тектонических движений.
 Бубнов, Сергей Сергеевич (род. 1955) — российский флейтист.
 Бубнов, Сергей Фёдорович (1851—1909) — гигиенист, ведущий специалист России начала XX века по вопросам санитарного благоустройства городов и водоснабжения.